Municipio de Stoney Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stoney Creek (condado de Caswell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Caswell.
 Municipio de Stoney Creek (condado de Wayne, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Stoney Creek (condado de Henry, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Stoney Creek (condado de Randolph, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Randolph.